Ian P. Griffin, är en Nyzeeländsk astronom. Han är chef för Otago Museum i Dunedin

Minor Planet Center listar honom som I. P. Griffin och som upptäckare av 26 asteroider

Asteroider upptäckta av Ian P. Griffin

Se även
Astronomiska upptäckter av Ian P. Griffin

Referenser 

Nyzeeländska astronomer
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet